Наде́жда Плато́нова:
 Платонова, Надежда Игоревна (род. 1956) — советский и российский археолог.
 Платонова, Надежда Николаевна (в девичестве Шамонина; 1861—1928) — переводчица «Риторики» Аристотеля.